Paul Verhoeven – regista olandese
 Paul Verhoeven – regista tedesco
 Paul Verhoeven – presentatore radiofonico, scrittore e comico australiano